Municipio de Stock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stock (condado de Harrison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Stock (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.